Резе-2 () — кантон во Франции, находится в регионе Пеи-де-ла-Луар, департамент Атлантическая Луара. Входит в состав округа Нант.

История 
Кантон образован в результате реформы 2015 года.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входит город Резе (кроме южных кварталов, входящих в состав кантона Резе-1).

Политика 
С 2021 года кантон в Совете департамента Атлантическая Луара представляют вице-мэр города Резе Доминик Пуару (Dominique Poirout) и Франсуа Тирье (François Thiriet) (оба — Разные левые).

Ссылки